Johann Baptist is een Duitse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:

 Johann Baptist Allgaier, Duits schaakgrootmeester
 Johann Baptist Andres, Duits historicus
 Johann Baptist Cramer, Brits componist
 Johann Baptist Dähler, Zwitsers politicus
 Johann Baptist Edmund Dähler, Zwitsers jurist
 Johann Baptist Emil Rusch, Zwitsers politicus
 Johann Baptist Fritsche, Zwitsers politicus
 Johann Baptist Homann, Duits cartograaf
 Johann Baptist Rechsteiner, Zwitsers politicus
 Johann Baptist Strauss jr., Oostenrijks componist
 Johann Baptist Vanhal, Tsjechisch componist
 Johann Baptist von Lampi, doorverwijspagina
 Johann Baptist von Spix, Duits bioloog
 Johann Baptist Zimmermann, Duits schilder

Jongensnaam